Branch Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Branch Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Branch Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Branch Creek (Hodgkinson River), Nebenfluss des Hodgkinson River in Queensland
 Branch Creek (Rocky Tate River), Nebenfluss des Rocky Tate River in Queensland